Duitsland:
Molsberg (Beieren), een plaats in de deelstaat Beieren
Molsberg (Rijnland-Palts), een plaats en gemeente in de deelstaat Rijnland-Palts

Nederland:
Molsberg (heuvel), een heuvel in het Heuvelland nabij Simpelveld in de provincie Limburg
Molsberg (buurtschap), een gehucht op die heuvel in de gemeente Simpelveld